

Astronomia
4051 Hatanaka – asteroide
Cratere Hatanaka – cratere lunare

Persone
Kazu Hatanaka – atleta paralimpica giapponese
Kenji Hatanaka – militare giapponese
Shinnosuke Hatanaka – calciatore giapponese
Yusuke Hatanaka – ciclista su strada giapponese